est une citation prêtée à Napoléon . Au moins trois témoins directs attestent l'avoir entendu prononcer cette petite phrase.

Historique 

En , Napoléon est en route pour prendre Madrid lors de la guerre d'Espagne. Son armée se trouve bloquée au pied de l'étroit col de Somosierra, dans la sierra de Guadarrama, par quatre batteries espagnoles et des tireurs embusqués qui prennent le défilé en enfilade. L'empereur décide alors d'envoyer un escadron de chevau-légers polonais prendre les batteries espagnoles. Mais ses lieutenants lui disent que cela est « impossible ». Napoléon leur répond alors :  L'escadron, au prix de lourdes pertes, arrive à prendre le col.

L'expression impériale circule alors dans l'armée puis arrive jusqu'à la Cour. Plus tard, alors que Fouché indique à l'Empereur qu'il est impossible de convaincre le tsar Alexandre  de chasser les émigrés français de Russie, Napoléon lui fait une réponse similaire à celle faite en Espagne. Fouché répond alors :  Napoléon écrit ensuite en  au général Le Marois, commandant la ville de Magdebourg qui jugeait impossible de tenir la cité face à l'ennemi : .

Mentionnée en 1837 dans ses mémoires par le général de Caulaincourt, l'expression est popularisée par Balzac, qui publie en 1838 Maximes et pensées de Napoléon.

Titres d'œuvres 
Cette citation a été reprise comme titre pour différentes œuvres dont :
 une chanson de Sheila en 1967 ;
 une émission de télévision de Pierre Sabbagh et Guy Lux diffusée du  au  sur la première chaîne de l'ORTF ;
  ;
  ;

Titres approchants 
 Impossible... pas français, un film de Robert Lamoureux (1974).
 La Nuit de Varennes ou l'Impossible n'est pas français, un roman de Catherine Rihoit (1982).
 Impossible n'est pas anglais, titre français (1960) du roman policier Murder in the Submarine Zone (1940) de John Dickson Carr.
 .

Slogans 
 « Impossible n'est pas français » est le slogan d'Éric Zemmour pour la campagne de l'élection présidentielle française de 2022.

Autres 
 Paris Violence#Anthologies, démos, raretés
 Tonino Benacquista#Romans pour enfants
 Souris noire#Saison 2 2
 Catherine Rihoit#Œuvre
 Wagram Leather, compagnie de maroquinerie française basée au Canada, l'utilise dans sa version anglaise (« the word impossible is not French »)

Notes et références 

Napoléon Bonaparte
Citation